Стимфалия может означать:

 Стимфалия — озеро в Греции.
  — деревня в Греции.
  — судно-водовоз.
  — судно-водовоз.

См. также 
 Стимфал